Monastero kan avse:

 Monastero Bormida, en ort och kommun i provinsen Asti i regionen Piemonte i Italien
 Monastero di Lanzo, en ort och kommun i storstadsregionen Turin i regionen Piemonte, Italien 
 Monastero di Vasco, en kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien

Se även

 Monasterolo